El título Just a Dream puede hacer referencia a:

 «Just a Dream», canción de Jimmy Clanton de 1958.
 «Just a Dream», canción de la banda Nena del álbum 99 Luftballons de 1984.
 «Just a Dream», canción de Donna De Lory de 1993.
 «Just a Dream», canción de Carrie Underwood de 2008.
 «Just a Dream», canción de Nelly de 2010.
 Just a Dream: 22 Dreams Live, álbum en vivo de Paul Weller de 2009.
 Just a Dream, película de 2002 protagonizada por Jeremy Sumpter.
 Just a Dream, libro infantil de Chris Van Allsburg de 1990.